Красная — хребет в Украинских Карпатах. Расположен в Тячевском и частично в Межгорском районах Закарпатской области.

Хребет Красная является частью Полонинского хребта. Простирается с северо-запада на юго-восток несколькими последовательно соединенными дугами с многочисленными отрогами-хребтами (например хребтом Красный Верх, что южнее села Колочавы). С запада хребет Красная граничит с долиной реки Теребли, с востока и северо-востока — с долинами Тересвы и Мокрянки, с юга и юго-запада — с долинами рек Лужанки, Терешилки и Красный.

Массив состоит преимущественно из флиша. До высоты 1300—1500 м покрыт лесами (преимущественно буковыми) и сосной горной, выше — полонины. Привершинные склоны крутые, местами труднодоступные.
 
Южные и юго-западные склоны западной части хребта расположены в пределах Угольско-Широколужанского заповедного массива (Широколужанский участок), северо-западные склоны — в пределах Национального парка «Синевир». В восточной части хребта, недалеко от пгт Усть-Чорна, расположен Керничный ботанический заказник.

 Некоторые относят к хребту Красная также гору Менчул (1501 м), возвышающуюся отдельным массивом на юго-западе от хребта. Но Менчул относится скорее к так называемым островным горам, то есть горам, связанных с определенным хребтом. Все же, в более широком смысле, к массиву Красная принадлежит не только главный хребет, но и все горы (в том числе Менчул), которые лежат южнее хребта, в междуречье Теребли и Тересвы.

Некоторые вершины 
 Восова (1379 м)
 Топас (1548 м)
 Сигланский (1563 м)
 Гропа (1495 м)
 Климова (1492 м)
 Красная Салаши (1365 м)

Литература 
 

Карпаты
Украинские Карпаты
Горные хребты Украины